Вілларезія — сімейство ікацінових. Вічнозелений чагарник з повисли гілками.

Ботанічний опис 
Сімейство ікацінових. Вічнозелений чагарник з повисли гілками. Листя темно-зелене, до 25 см завдовжки. Квіти білі, дуже дрібні, з'являються вкінці червня — на початку липня. Цвітіння триває досить довго, але квіти не привабливі. Вважається один з найкрасивіших і невибагливих листяних кімнатних рослин.

Розмноження 
Розмножуються живцями, які вкорінюються досить повільно, протягом 2-3 місяців, і тільки при підігріві ґрунту. Посуд необхідно просторий. Ґрунт — суміш дернової, листової і торф'яної землі з піском.

Догляд 
Пересаджують дорослі рослини через 2-3 роки, а молоді — щорічно, до початку росту в січні — лютому. Рослини надають перевагу сонячному місцю, проте влітку вимагають захисту від гарячих сонячних променів, добре ростуть на підвіконні вікон, що звернені на схід. Поливають рясно теплою водою з початку зростання і протягом усього літа. Після закінчення росту (вересень) поливання зменшують і воду використовують кімнатної температури.

Джерела 
 Морозова І. Квіти на підвіконні.- Харків: Книжковий клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2001.- 320с.

Див. також 
 https://www.passion.ru/home/enciklopediya-cvetov-v/villareziya-13709.htm
 https://zelenypodokonnik.ru/ikatsinovye/224-villareziya 

Чагарники